Gallienne oder Le Gallienne ist der Familienname folgender Personen:

 Dorian Le Gallienne (1915–1963), australischer Komponist
 Eva Le Gallienne (1899–1991), US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Theaterleiterin  und -produzentin
 Guillaume Gallienne (* 1972), französischer Schauspieler
 Richard Le Gallienne (1866–1947), englischer Autor
 Wilfred Hansford Gallienne (1897–1956), britischer Diplomat